Sundsvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Sundsvattnet (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (35,8 ha)
Norra Sundsvattnet (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Södra Sundsvattnet, sjö i Årjängs kommun,  (6,4 ha)

Se även
Sundvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn